Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Claudia Kohde Kilsch che ha battuto in finale Sylvia Hanika 7–5, 7–6.

Teste di serie 

 Sylvia Hanika (finale)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Regina Maršíková (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (campionessa)

 Hana Strachonova (primo turno)
 Marjorie Blackwood (quarti di finale)
 Isabelle Villiger (secondo turno)
 Yvonne Vermaak (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1981